Leefbaar Nederland (1981-1986), een Nederlandse politieke partij
 Leefbaar Nederland (1999-2007), een Nederlandse politieke partij